Galatée ou Galathée (selon l'orthographe française) peut faire référence à :

Mythologie 
Dans la mythologie grecque :
 Galatée la Néréide, amante du berger Acis ;
 Galatée, statue sculptée par Pygmalion ;
 Galatée, fille d'Eurytos, fils de Sparton. Son mari Lampros souhaitait avoir un fils et lui dit qu'il exposerait l'enfant s'il s'avérait qu'il s'agissait d'une fille. Ainsi, lorsque Galatée a donné naissance à une fille, Leucippe la travestit en garçon pour la sauver puis, l'enfant grandissant, courut au temple de Léto pour demander aux dieux de changer son sexe. Léto, compatissante, transforma la fillette en garçon.

Littérature 
 Galatée (), roman de Miguel de Cervantes ;
 Galatée (), pièce de théâtre de John Lyly (v. 1585).

Cinéma 
 Galathée est un film de Georges Denola, sorti en 1911 ;
 Galatea est un clone de Supergirl dans La Ligue des justiciers.

Musique 
 Acis et Galatée, opéra de Jean-Baptiste Lully, créé en 1686 ;
 Acis et Galathée H 499, opéra de Marc-Antoine Charpentier, texte de Jean de La Fontaine (2 actes rédigés). (vers 1680) ;
 Galathée, opéra-comique de Victor Massé, livret de Jules Barbier et Michel Carré, créé à l'Opéra-Comique en 1852 ;
 Die schöne Galathée, opérette de Franz von Suppé créée en 1865 ;
 Galatée, dixième morceau de l'album Cyborg du rappeur français Nekfeu, sorti le .

Zoologie 
 Galathea, un genre de crustacés de la famille des Galatheidae ;
 Galatea, un genre de bivalves.

Marine 
 La Galathée, frégate naufragée devant Kérity en 1795 ; 
 La Galathée, corvette française plus connue sous le nom Le Géographe, entre 1797 et 1800 ;
 La Galatée, frégate française en service entre 1812 et 1837 ;
 Plusieurs sous-marins se sont appelés .

Divers 
 En astronomie, on compte également :
 Galatée, un des satellites naturels de la planète Neptune ;
 , un astéroïde.
 Galatea: localité située dans le district de Whakatane dans la région de la Baie de l'Abondance dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande ;  
 Le mont Galatea est une montagne dans les Rocheuses canadiennes ;
 L'abysse de Galathée, le point le plus bas de la fosse des Philippines ;
 La Galathée est un quartier de la ville française de Deuil-la-Barre (95170) ;
 Galatée est un sous-marin de la Marine nationale française de l'entre-deux-guerres, de la classe Sirène (1925).

Voir aussi 
 Pygmalion et Galatée.

Références